Delarbre ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Delarbre (* 1964), französischer Geistlicher, Erzbischof von Aix
 Marie Delarbre (* 1994), deutsche Eishockeyspielerin